Daufresne ist der Familienname folgender Personen:
 Raoul Daufresne de la Chevalerie (1881–1967), belgischer Sportler
 Xavier Daufresne (* 1968), belgischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Dufresne